dawne gminy:
 gmina Hołynka – gmina wiejska, powiat augustowski, woj. białostockie
 gmina Hołynka – gmina wiejska, powiat grodzieński, woj. białostockie
 gmina Stara Wieś z siedzibą w Hołynce – gmina wiejska, powiat słonimski, woj. nowogródzkie